Блейдс (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блейдс, Кёртис (род. 1991) — американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории.
 Блейдс, Рубен (род. 1948) — панамский певец, композитор, актёр, наиболее прославившийся своими песнями в стиле «сальса».

См. также 
 «Чэнду Блейдс» — китайский футбольный клуб из города Чэнду провинции Сычуань, выступающий Вторая лиге.